Osoby o tym nazwisku:
 Jerzy Rostkowski (1938—1996) – polski aktor.
 Piotr Rostkowski (ur. 1972) – polski lekkoatleta – średniodystansowiec, mistrz, rekordzista i reprezentant Polski, następnie trener.
 Rafał Rostkowski (ur. 1972) – międzynarodowy arbiter piłki nożnej.
 Tadeusz Rostkowski (ur. 1935) – polski ślusarz i polityk, poseł na Sejm PRL VIII i IX kadencji.
 Zbigniew Rostkowski (ur. 1958) – duchowny rzymskokatolicki, doktor teologii, prałat, kanonik kapituły katedralnej drohiczyńskiej, wikariusz generalny diecezji drohiczyńskiej
 Anna Zagórska-Rostkowska (ur. 1980) – polska lekkoatletka
 Józefa Rostkowska, z domu Mazurkiewicz, I voto Kluczycka, pseud. Józef Kluczycki (1784—1896) – uczestniczka powstania listopadowego, felczerka, emigrantka we Francji.